Инасиуландия ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Юг штата Гойас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Мея-Понти. Население составляет 5447 человек на 2006 год. Занимает площадь 688,398 км². Плотность населения — 7,9 чел./км².

Праздник города —  29 апреля.

История 
Город основан 23 апреля 1992 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 41.945.150,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7.837,29 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,717 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс